Dezime steht für:

 Dezime (Musik), ein Intervall in der Musik
 Dezime (Verslehre), eine Strophenform in der deutschsprachigen Dichtung

Siehe auch: 
 Décima (Verslehre), eine Strophenform in der spanischsprachigen Dichtung
 Décime